|}

Die Hiroo-Linie (, Hiroo-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Südosten der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wurde zwischen 1929 und 1932 in mehreren Etappen eröffnet und war bis 1987 in Betrieb.

Beschreibung 
Bei der Hiroo-Linie handelte es sich um eine 84,0 km lange Stichstrecke, die in Obihiro von der Nemuro-Hauptlinie abzweigte. Sie war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Hiroo-Linie führte in südlicher Richtung durch die Tokachi-Ebene, entlang dem Fluss Satsunai. Anschließend querte sie das Rekifune-Tal und erreichte schließlich Hiroo an der Küste des Pazifischen Ozeans. Erschlossen wurden 17 Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen.

Die Empfangsgebäude der fünf ehemaligen Bahnhöfe bzw. Haltestellen Aikoku, Kōfuku, Chūrui, Taiki und Hiroo sind erhalten geblieben und werden als Ausstellungsräume oder Buswartehallen genutzt. Zusätzlich wurden dort kurze Schienenabschnitte stehengelassen, auf denen verschiedene Eisenbahnfahrzeuge dauerhaft abgestellt sind.

Geschichte 
Der Bau dieser Strecke war erstmals im Anhang des revidierten Eisenbahnbaugesetzes von 1922 festgelegt worden. Die Eröffnung erfolgte in drei Etappen: am 2. November 1929 von Obihiro nach Nakasatsunai (28,1 km), am 10. Oktober 1930 von Nakasatsunai nach Taiki (32,5 km) und am 5. November 1932 von Taiki nach Hiroo (23,4 km). Das Eisenbahnbaugesetz sah auch vor, die Strecke ab Hiroo am Kap Erimo vorbei nach Samani zu verlängern, wo sie auf die im Jahr 1937 eröffnete Hidaka-Hauptlinie treffen würde. Aufgrund mangelnder Nachfrage kam es jedoch nie dazu. In den Jahren 1953 bis 1960 eröffnete die Japanische Staatsbahn nach der Einführung von Dieseltriebwagen mehrere neue Haltestellen.

Im März 1973 berichtete das Reisemagazin Shin Nippon Kikō des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders NHK ausführlich über die Hiroo-Linie, woraufhin die Fahrgastzahlen um ein Vielfaches anstiegen. Grund dafür waren die eigentümlichen Namen der Haltestellen Aikoku und Kōfuku, die übersetzt „Land der Liebe“ und „Glück“ bedeuten. Die zahlreichen Besucher kauften Fahrkarten «vom Land der Liebe zum Glück», ebenso entsprechende Andenken aller Art.

Der Touristenboom flaute nach einigen Jahren ab und wie zahlreiche andere ländliche Strecken erwirtschaftete auch die Hiroo-Linie große Defizite. Am 3. Mai 1975 verkehrte der letzte von einer Dampflokomotive gezogene Zug. Die Staatsbahn stellte am 10. September 1982 den Güterverkehr ein und legte am 2. Februar 1987 die gesamte Hiroo-Linie still. An ihre Stelle trat eine Buslinie der Gesellschaft Tokachi Bus. Drei Jahrzehnte nach der Stilllegung sind die Haltestellen Aikoku und Kōfuku weiterhin ein beliebtes Touristenziel, wobei die Besucher (darunter viele aus Taiwan) überwiegend mit Bussen dorthin gelangen.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks 

 Informationen zur Hiroo-Linie mit Fotogalerien (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō